Стопанска банка може да се отнася за:

 Стопанска банка - Скопие — най-голямата банка в Република Македония;
 Стопанска банка - Битоля – банка в Република Македония;
 Стопанска банка — няогашна банка в България.